Internationaler Studentenbund ist

die deutsche Bezeichnung der 
Confédération internationale des étudiants (CIE, 1919–1940),
International Union of Students (IUS, seit 1946),
 
eine ehemalige Studentenvereinigung: Internationaler Studentenbund – Studentenbewegung für übernationale Föderation (ISSF)